Pastoreo puede referirse a:

 El pastoreo, actividad realizada por un pastor (criador, guía y cuidador de ganado al aire libre).
 El pastoreo, método de alimentación de algunos animales herbívoros.
 Pastoreo, denominación alternativa de la ciudad de Doctor Juan Manuel Frutos (Paraguay).